Yên Minh (huyện), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam
Yên Minh (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.